Jongleur ist:

 eine jonglierende Person, siehe Jonglieren
 eine Bootsklasse, siehe Jongleur (Bootsklasse)
 mittelalterlicher Spielmann und Sänger, insbesondere in Nordfrankreich, siehe Trouvère

Siehe auch: